Kansspelautoriteit, de Nederlandse toezichthouder op de markt voor de kansspelen
 Katholieke Sociale Academie, een voormalige Nederlandse opleiding voor hoger beroepsonderwijs
 Katholieke Studentenactie, een Vlaamse jeugdbeweging
 Koninklijke Scholengemeenschap, een middelbare school in Apeldoorn
 Koninkrijk Saoedi-Arabië, een land in het Midden-Oosten